Albrekt av Bayern (), född 3 maj 1905 i München i Tyskland, död 8 juli 1996 på slottet Berg i Starnberg, var en medlem i huset Wittelsbach och son till kronprins Rupprecht och hertiginna Marie Gabriella. Som det tredje äldsta barnet av den sista kronprinsen av Bayern, var han det enda av barnen i detta äktenskap som uppnådde vuxen ålder.

Albrekt var motståndare till Hitlers regim och försökte undkomma nazisterna genom att fly med sin familj till Ungern 1940. Vid den tyska ockupationen av Ungern 1944 blev han likväl arresterad och förd till Sachsenhausen och därefter till Dachau, från vilket han befriades av amerikanska trupper 1945.

Tronanspråk 

När kronprins Rupprecht dog 1955 blev Albrekt överhuvud för den före detta bayerska kungafamiljen med titeln "Hertig av Bayern", som ej skall förväxlas med "Hertig i Bayern" vilket är en helt annan titel. Samtidigt ärvde Albrekt faderns anspråk på att vara jakobiternas rättmätige kung av Storbritannien; som sådan benämndes han Albert I av England och Skottland av jakobiterna.

Familj 

Han gifte sig med Maria Drašković av Trakošćan den 3 September 1930 i Berchtesgaden. Tillsammans fick de fyra barn:

 Marie Gabrielle (född 1931), tvillingsyster och gift med Georg, furste av Waldburg till Zeil och Trauchburg, med vilken hon fick sex barn.
 Marie Charlotte (1931−2018), tvillingsyster och gift med Paul, furste av Quadt till Wykradt och Isny, med vilken hon fick fyra barn.
 Franz Adalbert (född 1933), efterträdde fadern som hertig av Bayern, familjens överhuvud och jakobitisk tronpretendent.
  Max Emanuel (född 1937).  

Som änkeman gifte han om sig med Marie Keglevich av Buzin den 21 april 1971 i Weichselboden. Äktenskapet förblev barnlöst.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 

Födda 1905
Avlidna 1996
Män
Bayerns kungligheter
Huset Wittelsbach
Jakobitiska tronpretendenter